

Patronyme 

 Fernand Petiot (1900-1975), barman qui dit avoir créé le Bloody Mary ;
 Fortuné Joseph Petiot-Groffier (1788-1855), industriel, député et pionnier de la photographie ;
 Marcel Petiot (1897-1946), médecin et criminel français, connu également par son surnom de Docteur Petiot ;
 Henri Petiot dit Daniel-Rops (1901-1965), écrivain et historien français ;
 Richard Petiot (1982-), joueur de hockey sur glace canadien.

Titre 

 Docteur Petiot (1990), film français de Christian de Chalonge.